Scheiblingstein kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Scheiblingstein (berg i Österrike, Steiermark, Politischer Bezirk Liezen, lat 47,66, long 14,42), 
 Scheiblingstein (bergstopp), Steiermark, 
 Scheiblingstein (berg i Österrike, Niederösterreich, Politischer Bezirk Wien-Umgebung), 
 Scheiblingstein (berg i Österrike, Niederösterreich, Politischer Bezirk Scheibbs), 

Robotskapade Österrikeförgreningar